Homec (pronuncia [ˈxoːməts]) è un piccolo insediamento di 9 abitanti nel Comune di Kobarid nella regione Litorale della Slovenia. È collocato nel Breginj Combe.

Note 

 https://it.zhujiworld.com/si/3434687-homec/

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Homec at Geopedia

Insediamenti di Caporetto